Molekulska formula -{C14H16N2O}- se može odnositi na:

 PHA-57378
 RU-24,969